Wiesmann — немецкий производитель автомобилей класса люкс. Штаб-квартира находится в Дюльмене.
Компания основана в 1988 году и названа по именам её создателей — Фридхельма и Мартина Висманнов. Логотип Wiesmann изображает геккона, потому что автомобили Wiesmann «прилипают к дороге так же как гекконы к стенам».

Изначально компания занималась строительством жестких крыш для кабриолетов, чем продолжает заниматься и сейчас. Работа над первым родстером компании была завершена в 1993 году. К 2006 году компания выпускала три модели — родстеры Wiesmann MF 3 и MF 30 и купе Wiesmann MF 4. Все эти модели агрегатировались двигателями и коробками передач производства BMW.
Компания выпускает всего около 50 автомобилей в год, причём для того, чтобы купить их, требуется записаться за полгода. Последней новинкой компании стал Wiesmann GT MF5, официально представленный в 2007 году во Франкфурте на выставке IAA.

В планах компании было начать экспорт продукции в США в 2010 году, но по последним сообщениям пока Wiesmann не начинает продавать автомобили в Штатах из-за высоких пошлин и большой стоимости модификации и тестирования автомобилей для удовлетворения требований к транспортным средствам в этой стране.

В 2013 году компания Wiesmann начала процедуру банкротства. В начале декабря 2013 из мюнстерского суда заявление о банкротстве было отозвано. Но в мае 2014 года компания всё же прекратила своё существование.

Модельный ряд

MF 30 
MF 30 — классический открытый двухместный родстер.

Технические характеристики

MF 3 
MF 3 — Отличается от MF 30 только двигателем.

Технические характеристики

GT MF 4 

GT MF 4 — закрытый двухместный автомобиль, более мощный чем другие модели. Впервые произведен в 2003 году.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Wiesmann

Автомобилестроительные компании Германии
Автомобили по маркам